Mother Earth (deutsch: Mutter Erde) steht für:

 Mother-Earth-Philosophie, neo-traditionelle, panindianische Mutter-Erde-Vorstellung
 Mother Earth (Album), Produktion der niederländischen Band Within Temptation
 Mother Earth (US-amerikanische Band), US-amerikanische Band
 Mother Earth (britische Band), britische Acid-Jazz-Band
 Mother Earth (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift